Le tournoi de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute du 22 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Guerrant et Ann Kiyomura.

Faits marquants 
Au premier tour, Dianne Fromholtz, menée un set à zéro et 0-2 dans le second set contre Chris Evert, remporte finalement le match 2-6, 6-2, 6-3. Elle terminera l'année à la  mondiale et sera avec Evonne Goolagong et Virginia Wade, l'une des trois seules joueuses à pouvoir rivaliser avec Chris Evert en 1976.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Boston
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en mars 1976